Тьерри́ Мейса́н (; род. 18 мая 1957, Таланс, Франция) — французский журналист, председатель сети Voltaire, ЛГБТ-активист, «известен во Франции как основатель политологического центра Réseau Voltaire». Несколько лет провёл в Сирии. В 2012 году переехал из Дамаска в Триполи.

Книга «Чудовищный обман» 
Мейсан написал в 2002 году книгу про террористические акты 11 сентября 2001 года, где он утверждает, что причиной терактов был внутренний заговор, а не террористический акт. После издания книги он, по утверждению коллег-журналистов, стал «персоной нон грата» в США, «угрозой безопасности» НАТО. Книга была переведена на 28 языков. В России сразу после выхода (весной 2002 года) «Чудовищного обмана» () писали:

Книга получила во Франции мощную телевизионную раскрутку и резко отрицательную прессу. Так газета Le Monde и журнал Le Nouvel Observateur обвинили автора в предвзятости. Журналист из Le Nouvel Observateur нападает до кучи на Интернет, где «любой психопат может завести свой сайт», а заодно выражает недоумение по поводу участия серьёзных и вызывающих доверие людей в продвижении «Чудовищного обмана». Переживая по поводу того, что книга привлекла внимание уважаемых французских СМИ, Филипп Буле-Жеркур (Philippe Boulet-Gercourt) прилежно вкладывает в её рекламу и свою лепту! По меньшей мере странный вывод сделал в своей рецензии спецкор Le nouvel Observateur в городе Нью-Йорке: если нет фотографии или съемки самолета, врезавшегося в Пентагон, неужели это означает, что авиакатастрофы не было? Тьерри Мейсан утверждает, что свидетельства заинтересованных очевидцев следует игнорировать, если их показания не подтверждаются фактурой.

В России 
Российский читатель впервые ознакомился с трудами Мейсана в 2002 году в газете «Новый взгляд».

Статьи Мейсана регулярно публиковались в российском журнале «Однако» (2010—2014).

Журналист утверждал, что события в Беслане инициированы спецслужбами США.

Фильм, снятый совместно с журналистом Джульетто Кьеза, “9/11. Расследование с нуля» в мире «прошёл практически незамеченным — авторы прямо жаловались на это в эфире Первого канала, намекая на происки американских спецслужб».

24 февраля 2011 года был гостем передачи Максима Шевченко «Судите сами».

15 марта 2011 года опубликовал в газете «Комсомольская правда» исследование в жанре «журналистские расследования», в котором утверждал, что за организацией «Бильдербергский клуб» стоит НАТО.

29 марта 2011 года в программе «Однако» обвинил президента Саркози в инициации вторжения НАТО в Ливию. Позднее в газете «Комсомольская правда» высказал предположение, что волнения в Ливии являются осуществлением новой доктрины президента США Барака Обамы, хотя и представляют собой очередной виток «исторического противостояния трёх провинций страны — Кирены, Триполитании и Феццана».

В мае 2011 года изложил свою версию происшедшего с Д. Стросс-Каном, предположив, что скандал в Нью-Йорке был спровоцирован для того, чтобы помешать французу «встретиться… лично с полковником Каддафи» (для обсуждения судьбы золотовалютных резервов Ливии).

Неоднократно выступал в качестве эксперта-политолога и востоковеда на Первом канале.

Библиография 
 La Protection des homosexuels dans le droit européen, 1993, ISBN 2-910209-00-8.
 L’Intégration des transsexuels (Paris), 1993, ISBN 2-910209-01-6.
 Charles Millon, le porte-glaive, 1999, ISBN 2-911453-39-5.
 L'Énigme Pasqua,, 2000, ISBN 2-911453-88-3.
 Terrorisme en soutane : Jean-Paul II contre l’IVG, 2000, ISBN 2-84405-141-3.
 9/11 The Big Lie,, 2002, ISBN 1-59209-026-5.
 Pentagate,, 2002, ISBN 1-59209-028-1.
 Os Senhores da Guerra, Frenesi (Lisboa), 2002, ISBN 972-8351-67-4.
 «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация» (2003) ISBN 5-98030-001-5.
 Foreword, Le Cartel Bush, Timéli (Genève), 2004, ISBN 2-940342-05-9.
 Politicamente Incorrecto,, 2004, ISBN 959-06-0640-7.
 Foreword, El Neron del siglo XXI,, 2004, ISBN 84-455-0258-1.
 L’Effroyable imposture 1 & Le Pentagate,, 2007, ISBN 978-2-9525571-6-0.
 Resistere alla menzogna in Zero, Perché la versione ufficiale sull’11/9 è un falso, 2007, ISBN 978-88-384-6838-4.
 L’Effroyable imposture 2. Manipulations et désinformation, Editions Alphée-Jean-Paul Bertrand (Paris), 2007, ISBN 978-2-7538-0239-1
 Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа, АСТ (Москва), 2018, ISBN 978-5-17-104734-4

Примечания

Ссылки 
 Axis for Peace, Официальный сайт Тьерри Мейсана
 Статьи Тьерри Мейсана на русском языке
 УСАМА БЕН ЛАДЕН & ДЖОРДЖ БУШ — ОДНОЙ КРОВИ
 Операция Саркози 
 ИНТРИГА 9-11. США: заложники собственной лжи 
 Мифы террора

Журналисты Франции
Активисты ЛГБТ-движения во Франции
Альтернативные версии террористического акта 11 сентября 2001 года
Члены Радикальной левой партии
Конспирологи